In der Saison 1999 der Schweizer Nationalliga A im Schach lieferten sich die SG Zürich, der SK Mendrisio und die SG Biel ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel, das die Zürcher mit einem Punkt Vorsprung auf beide Konkurrenten für sich entschieden. Der Titelverteidiger SK Bern musste sich mit dem sechsten Platz begnügen.
In die Nationalliga B mussten der Club d’Echecs de Genève und der SV Wollishofen absteigen, die beide vier Punkte Rückstand auf den rettenden 8. Platz aufwiesen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 1999.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Sportveranstaltung in der Schweiz
Schachveranstaltung 1999